Stínový autor neboli Ghostwriter (z angličtiny) je profesionální spisovatel placený za napsání textu, jehož autorství je oficiálně připsáno jiné osobě – objednavateli. Skutečný autor zůstává v anonymitě. 

Ghostwriter je také název více uměleckých děl:
v médiích
Ghostwriter (seriál) – britsko-americký televizní seriál v koprodukci Sesame Workshop a BBC, původně vysílaný na americké stanici PBS v letech 1992–1995,
Ghostwriter – knižní série napsaná podle seriálu, 
The New Ghostwriter Mysteries – kanadsko-americký seriál z roku podle původní série Ghostwriter vysílaný CBS, 
Ghost Writer (seriál) – televizní seriál z roku 2010 produkovaný TVB,
Muž ve stínu, angl. The Ghost Writer – politický thriller z roku 2010 režírovaný Romanem Polańskim, který je adaptací románu Roberta Harrise Duch (angl. The Ghost),
Elév, angl. The Ghost Writer – román Philipa Rotha z roku 1979, česky vydaný roku 1985,
Duch spisovatele, angl. Suffering Man's Charity, také Ghost Writer – hororová komedie z roku 2007 režiséra a herce Alana Cumminga,
Ghost Writer – televizní film z roku 1989, v němž hraje Audrey Landersová.

v hudbě
„Ghostwriter“ – píseň rappera Mada Skillze,
„Ghostwriter“ – píseň od RJD2 z alba ''Deadringer vydaného v roce 2002,
Ghostwriters – australská rocková kapela.